Игорь Анатольевич Шеремет (род. 23 марта 1956 года) — российский учёный, специалист в области информационных технологий, системного анализа, искусственного интеллекта, кибербезопасности, вычислительных и телекоммуникационных систем, академик Российской академии наук.

Биография 

Генерал-майор (с 2012 года в запасе), действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса (c 2014 года).

Доктор технических наук, профессор.

С 2009 по 2012 год — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, возглавлял Военно-научный комитет Вооружённых Сил.

С 2012 по 2015 год — член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации и коллегии ВПК России, председатель Совета ВПК по АСУ, связи, разведке, радиоэлектронной борьбе и информационному противоборству, курировал радиоэлектронную промышленность России.

С 2015 по 2022 год - заместитель директора по науке Российского фонда фундаментальных исследований, курировал междисциплинарные исследования, проводившиеся на гранты РФФИ в интересах федеральных органов власти и крупнейших корпораций Российской Федерации («Ростех», «Росатом», «Роскосмос», «Российские железные дороги» и др.), а также региональную и международную деятельность РФФИ.

В 2016 году избран членом-корреспондентом РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий, в 2022 - академиком РАН по этому же отделению.

С 2019 года член президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.

Научная деятельность 
Автор и соавтор более 300 научных трудов, в том числе 25 монографий, 12 из которых изданы за рубежом (Великобритания, Германия, КНР, Франция, Швейцария), и двух патентов. Подготовил пять докторов и 13 кандидатов технических наук.

В первой половине 1980-х годов, в период повсеместного развития различных модификаций реляционной модели данных и ассоциированных с ней моделей представления знаний, предложил принципиально иной подход к формализации и аксиоматизации баз данных и знаний. В основу этого подхода положено представление базы данных (БД) в виде множества символьных строк («фактов»), а базы знаний (БЗ) - в виде специальным образом модифицированной («расширенной») системы Поста (РСП), определяющей логику формирования новых фактов из ранее сформированных и/или имеющихся в БД (Шеремет И.А. Об одном формализме для представления знаний. - Программирование, 1993, №2).
В рамках этого же подхода им были разработаны методы ассоциативной организации больших БЗ и БД для минимизации избыточного перебора в процессе логического вывода ответов на обращения к РСП, методы сжатия фактов для хранения и передачи (Шеремет И.А. Эффективное кодирование формализованных сообщений. - Кибернетика и системный анализ, 1992, №3;
Sheremet I.A. Grammatical Codings. - Hannover: EANS, 2012. P.54. - ISBN 978-3-942944-19-9), а также комплекс методов и архитектурных решений для распараллеливания логического вывода посредством его макроконвейеризации применительно к семейству РСП, обеспечивающих распределённую интеллектуальную обработку интенсивных гетерогенных информационных потоков.
Подход был впервые успешно реализован во второй половине 1980-х годов на мейнфреймах серии ЕС. Ядром его программной реализации была созданная в 1986 г. оригинальная система управления так называемыми страничными базами данных, оперировавшая динамическими гипертекстами и представлявшая собой, по существу, прообраз современных веб-серверов (Шабуров Е.П., Шеремет И.А. Реализация и применение символьно-продукционных интеллектуальных программных сред. - Управляющие системы и машины, 1991, №5). Одновременно был создан прототип веб-клиента для персональных компьютеров (Бушенков В.А., Шеремет И.А. Система управления базами неформализованных данных для персональных ЭВМ. - Труды Всесоюзн. научн. конф. «Проблемы моделирования экономических экспериментов.» - М.: ВНИИПОУ ГКНТ СССР, 1986).
С конца 1990-х годов различные аппаратно-программные реализации потоковых РСП эффективно применяются при создании сетецентричных систем реального времени, оперирующих большими распределёнными БД в крайне изменчивых условиях.

С 2000-х годов разрабатывает теорию рекурсивных мультимножеств и методы её применения для решения задач системного анализа, исследования операций и цифровой экономики. В рамках этого направления им предложен математический инструментарий, сочетающий в себе достоинства классического математического программирования и современной инженерии знаний - семейство мультимножественных грамматик и метаграмматик – и получены фундаментальные результаты в области анализа и обеспечения устойчивости критических инфраструктур и использующих их больших социотехнических систем к деструктивным воздействиям (стихийным бедствиям, техногенным катастрофам, террористическим актам, кибератакам, экономическим санкциям). В 2022 году включен в число тридцати двух ведущих прикладных математиков и системных аналитиков мира – соавторов изданной ЮНЕСКО книги «Математика для действия. Научно обоснованная поддержка принятия решений».

Является сопредседателем проблемной группы "Перспективные математические инструменты прикладного системного анализа, основанного на данных" Комитета по данным (CODATA) Международного совета по науке (ISC), заместителем председателя Комитета РАН по системному анализу, заместителем председателя Научного совета по робототехнике и мехатронике РАН, членом Научного совета РАН «Квантовые технологии» и членом Научного совета «Научные основы построения вычислительных, телекоммуникационных и локационных систем» РАН. В 2014-2020 годах являлся членом Научно-консультативного комитета при Международном институте прикладного системного анализа (IIASA), в 2020-2022 - председателем совместной рабочей группы CODATA и IIASA «Большие данные и системный анализ».

Создатель научной школы «Специальные информационные технологии». Научный руководитель - председатель научно-технического совета Научно-производственного объединения «Эшелон», главным направлением деятельности которого является создание и внедрение средств и систем обеспечения кибербезопасности. Научный руководитель Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. За разработку основ специального сдерживания И.А. Шеремету и группе его коллег в 2013 году присуждена Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В 2018 году в составе группы сотрудников НПО «Эшелон», ПАО «Сбербанк» и СПбПУ Петра Великого удостоен премии Правительства Российской Федерации за комплекс работ по обеспечению кибербезопасности автоматизированных банковских систем нового поколения.

Председатель редакционного совета журнала «Вопросы кибербезопасности», входящего в RSCI на платформе Web of Science, ядро РИНЦ и квартиль К1 перечня изданий, рекомендуемых ВАК.

Список публикаций

Книги 
 Шеремет И. А. Интеллектуальные программные среды для АСОИ. — М.: Наука, 1994. 544 с. — ISBN 5-02-015094-0.
 Семашко К. В., Шеремет И. А. Математическое моделирование информационно-психологических отношений в социумах. — М.: Наука, 2007. 156 с. — ISBN 978-5-02-035834-8.
 Шеремет И.А. Рекурсивные мультимножества и их приложения. — Москва : Наука, 2010. — 291 с. — ISBN 978-5-02-037109-5
 Жуков И. Ю., Михайлов Д. М., Шеремет И. А. Защита автоматизированных систем от информационно-технологических воздействий. — М.: МИФИ, 2014. 176 c. — ISBN 978-5-7262-1980-6.
 Sheremet I.A. Recursive Multisets and their Applications. — Berlin: NG Verlag, 2011. P.249. — ISBN 394294412X.
 Sheremet I.A. Word Equations on Context-Free Languages. — Hannover: EANS, 2011. P.44. — ISBN 978-3-00-034815-0.
 Sheremet I.A. Augmented Post Systems: The Mathematical Framework for Data and Knowledge Engineering in Network-Centric Environment. — Berlin: EANS, 2013. P.395. — ISBN 978-3-925268-48-9.
 F.S. Roberts, I.A. Sheremet (eds) Resilience in the Digital Age. Lecture Notes in Computer Science, vol.12660. Springer, 2021. P.199. — ISBN 978-3-030-70369-1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70370-7.
 Sheremet I.A. Multigrammatical Framework for Knowledge-Based Digital Economy. - Springer, 2022. P. 461. ISBN 10: 3031138570. ISBN 13: 978-303113577. DOI: 10.1007/978-3-030-70370_2. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-13858-4
 I. A. Sheremet (ed) Multi-Agent Technologies and Machine Learning. - London, IntechOpen, 2023. P. 132. - ISBN 978-1-80356-443-2, eISBN 978-1-80356-444-9, PDF ISBN 978-1-80356-445-6. http://www.intechopen.com/books/multi-agent-technologies-and-machine-learning

Избранные статьи 
 Шеремет И. А. Об одном подходе к программно-целевому планированию в сфере государственного оборонного заказа. — Вопросы оборонной техники. Сер. 3. Управление промышленным производством, научными исследованиями и разработками, 2005, №5 (330), с.5—12.
 Шеремет И. А. Сетецентричность и роботизация: две стороны облика боевых систем будущего. — Национальная оборона, 2006, №3, c.10—18.
 Шеремет И.А. Борьба с инфраструктурами как форма противоборства в условиях глобальной техносферы. — В кн.: Влияние технологических факторов на параметры угроз национальной и международной безопасности, военных конфликтов и стратегической стабильности. Под ред. А.А. Кокошина. — М.: МГУ, 2018. с.47-80.— ISBN 978-5-19-011258-0
 Sheremet I. Multiset Analysis of Consequences of Natural Disasters Impacts on Large-Scale Industrial Systems. — Data Science Journal, Vol.17: 4, pp.1-17, http://doi.org/10.5334/dsj-2018-004.
 Gvishiani A.D., Roberts F.S., Sheremet I.A. On the assesment of sustainability of distributed sociotechnical systems to natural disasters. — Russ. J. Earth Sci., 18, ES4004, http://rjes.wdcb.ru/doi/2018ES000627-res.html .
 Sheremet I. Multiset-Based Knowledge Representation for the Assessment and Optimization of Large-Scale Sociotechnical Systems. — In: Enhanced Expert Systems. Ed. by P.Vizureanu. — London: IntechOpen, 2019. DOI: 10.5772/intechopen.81698 https://www.intechopen.com/books/enhanced-expert-systems/multiset-based-knowledge-representation-for-the-assessment-and-optimization-of-large-scale-sociotech .
 Sheremet I. Unitary Multiset Grammars and Metagrammars Algorithmics and Applications. — In: Enhanced Expert Systems. Ed. by P.Vizureanu. — London: IntechOpen, 2019. DOI: 10.5772/intechopen.82713 https://www.intechopen.com/books/enhanced-expert-systems/unitary-multiset-grammars-an-metagrammars-algorithmics-and-application .
 Sheremet I. "Set of Strings" Framework for Big Data Modeling. — In: Introduction to Data Science and Machine Learning. Ed. by K.Sud, P.Erdogmus and S.Kadry. — London: IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.85602 https://www.intechopen.com/books/introduction-to-data-science-and-machine-learning/-set-of-strings-framework-for-big-data-modeling .
 Sheremet I. Augmented Post Systems: Syntax, Semantics, and Applications. — In: Introduction to Data Science and Machine Learning. Ed. by K.Sud, P.Erdogmus and S.Kadry. — London: IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.86207 https://www.intechopen.com/online-first/augmented-post-systems-syntax-semantics-and-applications.
 Sheremet I. Resource-based games. — In: ICCS-DE 2020. Proc. 2d International Workshop on Information, Computation, and Control Systems for Distributed Environments. Irkutsk, Russia, July 6-7, 2020. Ed. by I.Bychkov, A.Tchernykh, A.Feoktistov. Pp.234-251. DOI: 10.47350/ICCS-DE.2020.22  http://CEUR-WS.org/Vol-2638/paper22.pdf 
 Sheremet I. Multi-Agent Implementation of Filtering Multiset Grammars. - In: Computational Optimization Techniques and Applications. Ed. by M.Sarfraz and S.A.Abdul Karim. — London: IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.93303 https://www.intechopen.com/online-first/multi-agent-implementation-of-filtering-multiset-grammars 
 Sheremet I. Multigrammatical Approach to the Assessment of Sustainability of Intelligent Transport Systems. - In: 2020 International Conference on Information Technology and Nanotechnology (ITNT), pp.1-6, DOI: 10.1109/ITNT49337.2020.9253334. https://ieeexplore.ieee.org/document/9253334 
 Sheremet I. Application of the Multigrammatical Framework to the Assessment of Resilience and Recoverability of Large-Scale Industrial Systems. - In: Roberts F.S., Sheremet I.A. (eds) Resilience in the Digital Age. Lecture Notes in Computer Science, vol.12660, Springer, 2021, pp.16-34. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70370-7_2
 Sheremet I. Multiset-based assessment of vulnerability of energy infrastructures to destructive impacts. - In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Information, Computation, and Control Systems for Distributed Environments. CEUR-WS Proceedings. 2021. Vol. 2913. P. 139–163. DOI: 10.47350/ICCS-DE.2021.12. http://ceur-ws.org/Vol-2913/paper12.pdf 
 Sheremet I. “Set-of-Strings” Framework Application to Imperfect Data Fusion. - In: 2021 International Conference on Information Technology and Nanotechnology (ITNT), 2021, pp.1-10, https://ieeexplore.ieee.org/document/9649387 . DOI: 10.1109/ITNT52450.2021.9649387.
 Kaper H., Roberts F., Sheremet I. Preparing for a Crisis: Improving the Resilience of Digitized Complex Systems. – In: Mathematics for Action. Supporting Science-Based Decision-Making. Ed. By J.-S. Dhersin, H.Kaper, W.Ndifon, F.Roberts, C.Rousseau, G.M.Ziegler. – Paris: UNESCO, 2022. ISBN 978-92-3-100517-6. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380883.locale=en

Награды 
 Орден «За военные заслуги» (Россия)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (в составе группы, за 2013 год)  за комплекс научных трудов «Разработка концептуальных и оперативно-технических основ специального сдерживания», способствующих укреплению национальной безопасности Российской Федерации
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2018 год) — за разработку и внедрение комплекса средств и технологий обеспечения кибербезопасности автоматизированных банковских систем нового поколения.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Статьи и выступления в сети
 
 
 
 
 
 
 
 

Генерал-майоры (Российская Федерация)
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса
Члены Совета безопасности России
Преподаватели МГТУ
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Члены РАЕН
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета